Sab o SAB puede referirse a:

  Banco Sabadell, el cuarto grupo bancario de capital privado español.
  Sociedad anónima bursátil,  compañías que se encuentran listadas en la Bolsa Mexicana de Valores
  Sab, una novela de Gertrudis Gómez de Avellaneda.
 SABMiller, la segunda cervecera por volumen en el mundo.

 Selección de artículos buenos - SAB (Wikipedia), "artículos buenos" en Wikipedia son artículos y anexos considerados de buena calidad, pero que no cumplen los requisitos para ser candidatos a artículos destacados.